11-й авиационный корпус () — воинское соединение люфтваффе в годы Второй мировой войны.

История корпуса 
Штаб корпус сформирован 19 декабря 1940 года. 1 января 1941 года был развёрнут в Берлин-Темпельхофе в качестве резервного. Также корпус выполнял функции по подготовке кадров для парашютистов Люфтваффе. Летом 1941 года корпус участвовал в десанте на Крит. В начале 1943 года штаб корпуса передислоцировался в Ним. 3 апреля 1944 года преобразован в 1-ю парашютную армию.

Командование

Командующие 
 генерал авиации (генерал парашютных войск с 1 мая 1943) Курт Штудент (19 декабря 1940 – 3 апреля 1944)

Начальники штаба 
 генерал-майор Альфред Шлемм (19 декабря 1940 – 7 февраля 1942)
 подполковник (полковник с марта 1943) Хайнрих Треттнер (7 февраля 1942 – 4 октября 1943)

Ссылки 
 11-й корпус на сайте Lexikon-der-wehrmacht.de

Военно-воздушные силы нацистской Германии
Воздушно-десантные формирования Германии в годы Второй мировой войны